Der COSAFA Cup 2015, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika, wurde vom 17. bis 30. Mai 2015 in der Provinz Nord-West in Südafrika ausgetragen. Sie wird vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert.

Teilnehmer 
Von 12 teilnehmenden Mitgliedsverbänden der COSAFA, zuzüglich Ghana und Tansania, waren die sechs Mannschaften (inklusive Gaststarter Ghana) mit der höchsten Position in der FIFA-Weltrangliste automatisch für die Viertelfinale-Phase qualifiziert. Die anderen Teilnehmer mussten in einer Gruppenphase antreten. Die Auswahl der Komoren und die Angolas hatten ihre Teilnahme abgesagt. Die Ghanaische sowie die Tansanische Fußballnationalmannschaft wurden als Gästeteams geladen.

Endrunde

Gruppenphase 
Die Auslosung der Gruppen fand am 26. Februar 2015 in Johannesburg statt.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden zwischen dem 17. und 21. Mai 2015 statt.

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden zwischen dem 18. und 22. Mai 2015 statt.

|}

Viertelfinale 

|}

Trostrunde 

|}

Spiel um Platz 5 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2015
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Südafrika
Sport (Provinz Nordwest)